Neuendorf ist ein häufiger Ortsname. Er bezeichnet:

Orte in Deutschland

Städte und Gemeinden 
 Hohen Neuendorf, Stadt im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Neuendorf b. Elmshorn, Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Neuendorf (Eifel), Gemeinde im Landkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Neuendorf (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Main-Spessart in Bayern
 Neuendorf-Sachsenbande, Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Rietz-Neuendorf, Gemeinde im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg

Ortsteile 
 in Brandenburg
 Neuendorf, Stadtteil von Brandenburg an der Havel
 Neuendorf (Brück), Stadtteil von Brück im Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Neuendorf (Löwenberger Land), Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land im Landkreis Oberhavel
 Neuendorf, Stadtteil von Oderberg im Landkreis Barnim
 Neuendorf, Ursprungsdorf von Potsdam-Babelsberg, siehe Neuendorf bei Potsdam
 Neuendorf (Fläming), Ortsteil der Gemeinde Rabenstein/Fläming im Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Neuendorf (Teichland), Ortsteil von Teichland im Landkreis Spree-Neiße
 Neuendorf, Ortsteil der Stadt Beeskow im Landkreis Spree-Neiße
 Neuendorf (Lübben (Spreewald)), Ortsteil der Stadt Lübben (Spreewald) im Landkreis Dahme-Spreewald
 Neuendorf (Teupitz), Ortsteil der Stadt Teupitz im Landkreis Dahme-Spreewald
 Neuendorf (Wittstock/Dosse), Wohnplatz der Stadt Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
 Neuendorf am See, Ortsteil der Gemeinde Unterspreewald im Landkreis Dahme-Spreewald
 Neuendorf im Sande, Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree, bekannt durch das Landwerk Neuendorf 1932–1943
 Nieder Neuendorf, Stadtteil von Hennigsdorf im Landkreis Oberhavel
 Neuendorf, Ortsteil von Zernitz-Lohm (Amt Neustadt (Dosse)) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Nächst Neuendorf, früher Neuendorf, Ortsteil von Zossen, Landkreis Teltow-Fläming
 Fernneuendorf, früher Neuendorf, Wohnplatz in Sperenberg, Gemeinde Am Mellensee, Landkreis Teltow-Fläming

 in Hessen
 Neuendorf (Kalbach)
 Neuendorf (Steinau)

 in Mecklenburg-Vorpommern
 Neuendorf (Broderstorf), Ortsteil der Gemeinde Broderstorf im Landkreis Rostock
 Neuendorf (Gützkow), Ortsteil der Stadt Gützkow im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Neuendorf (Insel Hiddensee), Ortsteil der Gemeinde Insel Hiddensee im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuendorf (Kemnitz), Ortsteil der Gemeinde Kemnitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Neuendorf (Lütow), Ortsteil der Gemeinde Lütow im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Neuendorf (Neuburg), Ortsteil der Gemeinde Neuburg im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Neuendorf (Neuenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuendorf (Parchtitz), Ortsteil der Gemeinde Parchtitz im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuendorf (Pokrent), Ortsteil der Gemeinde Pokrent im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Neuendorf (Putbus), Ortsteil der Stadt Putbus im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuendorf (Rambin), Ortsteil der Gemeinde Rambin im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuendorf (Saal), Ortsteil der Gemeinde Saal im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuendorf (Steinhagen), Ortsteil der Gemeinde Steinhagen im Landkreis Rostock
 Neuendorf (Süderholz), Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuendorf (Wulkenzin), Ortsteil der Gemeinde Wulkenzin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Neuendorf A, Ortsteil der Gemeinde Ducherow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Neuendorf B, Ortsteil der Gemeinde Spantekow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

 in Rheinland-Pfalz
 Neuendorf, Stadtteil von Koblenz, siehe Koblenz-Neuendorf

 in Sachsen-Anhalt
 Kloster Neuendorf, Ortsteil der Hansestadt Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel
 Neuendorf (Klötze), Ortsteil der Stadt Klötze im Altmarkkreis Salzwedel
 Neuendorf am Damm, Ortsteil der Stadt Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel
 Neuendorf am Speck, Ortsteil der Stadt Stendal (bei Groß Schwechten) im Landkreis Stendal

 in Thüringen
 Neuendorf (Teistungen), Ortsteil der Gemeinde Teistungen im Landkreis Eichsfeld
 Neuendorf (Bad Salzungen), Ortsteil von Witzelroda in der Stadt Bad Salzungen im Wartburgkreis

Orte in Polen 
der deutsche Name zahlreicher Orte:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Neuendorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowa Wieś (Orzysz), Powiat Piski
 Neuendorf, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Nowa Wieś Ełcka
 Neuendorf, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Jabłonowo (Kowale Oleckie)
 Neuendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowa Wieś Kętrzyńska
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Neuendorf, Kreis Landsberg an der Warthe, Brandenburg, seit 1945: Chróścik (Gorzów Wielkopolski)
 Neuendorf, Kreis Crossen an der Oder, Brandenburg, seit 1945: Czarnowo (Krosno Odrzańskie)
 Neuendorf, Kreis Weststernberg, Brandenburg, seit 1945: Gajec
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Neuendorf, Kreis Bütow, Pommern, seit 1945: Nowa Wieś (Parchowo)
 Neuendorf, Kreis Lauenburg in Pommern, seit 1945: Nowa Wieś Lęborska
 Neuendorf, Kreis Danziger Höhe, Westpreußen, seit 1945: Nowa Wieś Przywidzka, Powiat Gdański
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Neuendorf, Kreis Greifenhagen, Pommern, seit 1945: Piaseczno (Banie)
 Neuendorf, Kreis Naugard, Pommern, seit 1945: Ogorzele
 Neuendorf (Gemeinde Massow), Kreis Naugard, Pommern, seit 1945: Jarosławki (Maszewo)
 Neuendorf, Kreis Randow, Pommern, seit 1945: Przęsocin
 Neuendorf, Kreis Usedom-Wollin, Pommern, seit 1945: Wisełka (Wolin)

Orte in Russland 
der frühere deutsche Name einiger Orte:
 in der Oblast Kaliningrad (nördlicher Teil des früheren Ostpreußen):
 Diwnoje (Kaliningrad, Baltijsk), Siedlung im Rajon Baltijsk; ehemals Neuendorf (Domäne), Kreis Fischhausen/Samland
 Sagorodnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk; ehemals Neuendorf, Kreis Insterburg
 Kruglowka (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk; ehemals Neuendorf, Kreis Wehlau
 Nowosjolki (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk; ehemals Neuendorf, Kreis Gerdauen
 Uslowoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk; ehemals (Königlich) Neuendorf, Kreis Königsberg/Samland
 Rschewskoje (Kaliningrad), Stadtteil im Rajon Moskau der Stadt Kaliningrad; ehemals Adlig Neuendorf, Kreis Königsberg/Stadt Königsberg

Orte in der Schweiz 
 Neuendorf SO (Kanton Solothurn)

Orte in der Slowakei 
 der deutsche Namen der Stadt Spišská Nová Ves

Siehe auch 
 Neuendorff (Begriffsklärung)
 Groß Neuendorf (Gemeinde Letschin)
 Neundorf (Begriffsklärung)
 Neudorf (Begriffsklärung)
 Neuendorfer See (Begriffsklärung)

Siedlungsname